

Індепенденс — місто, штат Айова
 Індепенденс — місто, штат Канзас
 Індепенденс — місто, штат Кентуккі
 Індепенденс — місто, штат Луїзіана
 Індепенденс — місто, штат Міннесота
 Індепенденс — місто, штат Міссурі
 Індепенденс — місто, штат Нью-Йорк
 Індепенденс — місто, штат Огайо
 Індепенденс — місто, штат Орегон
 Індепенденс — місто, штат Юта
 Індепенденс — місто, штат Вірджинія
 Індепенденс — місто, штат Вісконсин
 Індепенденс Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Індепенденс Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Індепенденс Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Індепенденс — переписна місцевість, штат Каліфорнія